Seedorf est un nom propre qui peut désigner :

Toponyme 

 Seedorf, commune allemande de l'arrondissement de Rotenburg (Wümme) en Basse-Saxe ;
 Seedorf, commune allemande de l'arrondissement du duché de Lauenbourg en Schleswig-Holstein ;
 Seedorf, commune allemande de l'arrondissement de Segeberg en Schleswig-Holstein ;
 Seedorf, commune suisse du canton de Berne ;
 Seedorf, commune suisse du canton d'Uri.

Patronyme 

 Clarence Seedorf, footballeur néerlandais.
Patronyme anglais
Patronyme germanique